
Форма́т (от ,  <  — «внешний вид») может означать:

Размер 
 Формат бумаги — размер бумажного листа.
 Формат книги — размер книги после обрезки.
 Формат конверта — размер конверта.
 Формат видео — соотношение сторон экрана.

Структура 
 Формат кинематографа — технические характеристики плёнки и оборудования.
 Формат файла — описание структуры данных в компьютерном файле.

Жанр 
 Формат произведения искусства — специфическая внутренняя организация произведения, соответствующая определённому жанру и стилю.
 Формат вещания радиостанции или телеканала — жанровое содержание, направление и стиль подачи материала.

См. также 
 
 Format — суббренд велопроизводителя Forward